Омрани — алжирская фамилия.

Известные носители:
 Омрани, Абдельхаким — французский футболист алжирского происхождения;
 Омрани, Бийель — французский футболист алжирского происхождения, младший брат предыдущего.